Schlacht an der Sambre heißen folgende Schlachten:

 Schlacht an der Sambre (57 v. Chr.), Cäsar gegen Kelten 
 Schlacht an der Sambre (1914), bekannt auch als Schlacht von Charleroi
 Schlacht an der Sambre (1918), die letzte britische Offensive im Ersten Weltkrieg